Соревнования по стрельбе из лука на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года пройдут с 12 по 17 октября в Парке Polideportivo Roca в Буэнос-Айреса, столицы Аргентины. Будут разыграны 3 комплекта наград: у юношей и девушек и среди смешанных пар. В соревнованиях, согласно правилам, смогут принять участие спортсмены рождённые с 1 января 2001 года по 31 декабря 2003 года.

История 
Стрельба из лука является постоянным видом программы, который дебютировал на I летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.

На прошлых играх в 2014 году и на самых первых играх в 2010 году в стрельбе из лука также разыгрывалось по три комплекта наград.

Квалификация 
Каждый Национальный олимпийский комитет (НОК) может участвовать не более чем в 2 соревнованиях, по одному среди юношей и девушек. В качестве принимающей страны Аргентина получила максимальную квоту. Места были перераспределены следующим лучшим странам на молодежном чемпионате мира 2017 года. Оставшиеся 54 места определили квалификационные соревнования, а именно Молодежный Чемпионат мира по стрельбе из лука 2017 года и пять континентальных квалификационных турниров. Ещё 8 квот, по 4 среди юношей и девушек должны были быть определены универсальными местами.

Для участия в юношеских Олимпийских играх спортсмены должны быть рождены в период с 1 января 2001 года по 31 декабря 2003 года. Кроме того, все лучники должны набрать следующий минимальный квалификационный балл (MQS).
 Мужчины: FITA раунд 60m раунд 610
 Женщины: FITA раунд 60m раунд 600

Общее число спортсменов, которые выступят на соревнованиях, было определено Международным олимпийским комитетом и составило 64 человека (32 юноши и 32 девушки) из 38 стран.

Календарь

Медалисты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей

Медали

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов
 Страница соревнований на сайте оргкомитета юношеских Олимпийских игр 2018 года

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2018
Стрельба из лука на летних юношеских Олимпийских играх